Тамбала () - розмінна грошова одиниця Республіки Малаві (1/100 малавійської квачі). Запроваджено внаслідок грошової реформи 15 лютого 1971 року.

У перекладі з ньянджа тамбала означає «півень» (), який був зображений на першій монеті номіналом 1 тамбала.

Випускалися монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 тамбала та банкноти у 50 тамбала, але вони через низьку цінність практично зникли з грошового обігу.

Монети 

Гроші Малаві